Еманципацията на евреите е процесът на премахване на дискриминацията на евреите в Европа и тяхната интеграция в обществения живот. Вдъхновен от духа на Просвещението, той протича с различни темпове в различните европейски страни, като често е съпътстван от специални законодателни актове – от френския закон от 1791 година до тези в Русия и Румъния след Първата световна война.

Дати на еманципация 
В някои държави, еманципацията идва чрез закон. В други, първо са давани ограничени права с надеждата „евреите да се променят към добро“.

Източници 

История на евреите